Marie Eleonora Braniborská může být:

 Marie Eleonora Braniborská (1599–1655) – dcera braniborského kurfiřta Jana Zikmunda a sňatkem švédská královna
 Marie Eleonora Braniborská (1607–1675) – dcera braniborského kurfiřta Jáchyma Fridricha a sňatkem falcká lankraběnka